Sociopathie est un terme psychiatrique qui peut désigner :

 Personnalité antisociale
 Psychopathie